Huishan bezeichnet:

 Huishan (惠山区), Stadtbezirk von Wuxi in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Huishan (Beitang) (惠山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Beitang der Stadt Wuxi in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Huishan (Shenbei) (辉山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenbei der Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning
 Huishan (Wutongqiao) (辉山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wutongqiao der Stadt Leshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 den staatlichen Huishan-Waldpark (惠山国家森林公园) in der Stadt Wuxi